Верхнемамонское сельское поселение — муниципальное образование Верхнемамонского района Воронежской области России.

Административный центр — село Верхний Мамон.

История 
Активное заселение среднего Придонья началось после успешного второго Азовского похода Петра Первого (1696 год).

Село основано не позднее 1702 года. В 1766 году произошло разделение на Верхний и Нижний. Наименование село получило от речки Мамонки. Смысловое значение слова «мамон» — богатство, земные пожитки, сокровище.

В 2014 году Верхнемамонское сельское поселение заняло 3-е место на конкурсе «Самый благоустроенный город России» в категории сельских поселений.

Население

Административное деление 
Состав поселения:
 село Верхний Мамон,
 хутор Красноярский.

Примечания 

Муниципальные образования Верхнемамонского района
Сельские поселения Воронежской области